John Pyle ist der Name folgender Personen:

* John A. Pyle (* 1951), britischer Chemiker
 John Howard Pyle (1906–1987), US-amerikanischer Politiker